Озе́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Морьяк. Округ коммуны — Морьяк.

Код INSEE коммуны — 15015.

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к югу от Парижа, в 80 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 38 км к северу от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 198 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 113 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 79 были экономически активными, 34 — неактивными (показатель активности — 69,9 %, в 1999 году было 65,4 %). Из 79 активных работали 76 человек (40 мужчин и 36 женщин), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 34 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Руины башни Марла (XI век). Памятник истории с 1963 года
  (XVI век). Памятник истории с 1983 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь